Mayntz ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Mayntz (* 1960), deutscher Journalist und seit 2011 Vorsitzender der Bundespressekonferenz
 Renate Mayntz (* 1929), deutsche Soziologin und emeritierte Direktorin des Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung